Егенберг може да се отнася за:

 Дом Егенберг – австрийска благородническа фамилия
 Замък Егенберг (Грац) – замък в Грац
 Замък Егенберг (Форхдорф) – замък във Форхдорф